Der Chinese Taipei Grand Prix 2016 (auch Chinese Taipei Masters 2016) im Badminton fand vom 11. bis zum 16. Oktober 2016 in Taipeh statt.

Herreneinzel

Setzliste
  Hsu Jen-hao (Halbfinale)
  Sameer Verma (2. Runde)
  Kanta Tsuneyama (3. Runde)
  Jacob Maliekal (2. Runde)
  Lin Yu-hsien (Halbfinale)
  Firman Abdul Kholik (2. Runde)
  Hashiru Shimono (2. Runde)
  Muhammad Bayu Pangisthu (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste
  Pai Yu-po   (1. Runde)
  Tee Jing Yi (Viertelfinale)
  Ayumi Mine (Champion)
  Goh Jin Wei (1. Runde)
  Pornpawee Chochuwong (Halbfinale)
  Hana Ramadhini (Viertelfinale)
  Fitriani (1. Runde)
  Dinar Dyah Ayustine (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste
  Chen Hung-ling / Wang Chi-lin (Finale)
  Or Chin Chung / Tang Chun Man (1. Runde)
  Liao Min-chun / Tseng Min-hao (2. Runde)
  Hardianto / Kenas Adi Haryanto (2. Runde)
  Hiroyuki Saeki / Ryota Taohata (Halbfinale)
  Lin Chia-yu / Wu Hsiao-lin (1. Runde)
  Lim Khim Wah / Ong Jian Guo (1. Runde)
  Nur Mohd Azriyn Ayub / Jagdish Singh (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste
  Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (Champion)
  Poon Lok Yan / Tse Ying Suet (Viertelfinale)
  Chayanit Chaladchalam / Phataimas Muenwong (2. Runde)
  Shiho Tanaka / Koharu Yonemoto (Finale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste
  Terry Hee / Tan Wei Han (Viertelfinale)
  Liao Min-chun / Chen Hsiao-huan (2. Runde)
  Chang Ko-chi / Chang Hsin-tien (2. Runde)
  Lin Chia-yu / Wu Ti-jung (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
tournamentsoftware.com

2016
BWF Grand Prix 2016